Bobelins, bijnaam voor de inwoners van de Belgische stad Spa.
 La Bobeline, een biermerk uit Spa dat verwijst naar de bijnaam van de inwoners uit de stad.